Ralf Scheler (* 20. Februar 1964 in Eilenburg) ist ein deutscher Kommunalpolitiker und ehemaliger Handwerksfunktionär. Er war von 2011 bis 2014 Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig und ist seit 2015 Oberbürgermeister von Eilenburg.

Leben 

Scheler erlernte in der DDR den Beruf des Schlossers. 1980/1981 arbeitete er im EBAWE in Eilenburg. Von 1987 bis 1992 studierte er Maschinenbau. Es folgten Anstellungen bei den Firmen Schlüssel Kratzsch und Straßen- und Tiefbau Eilenburg. Von 1997 bis 2015 war Scheler geschäftsführender Gesellschafter von Schlüssel Kratzsch. Daneben war er bis 2013 als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Leipzig tätig. Seit 2006 ist Scheler Mitglied im Vorstand der Handwerkskammer, von 2010 bis 2011 Vizepräsident und von 2011 bis 2014 Präsident der Kammer. Von 2003 bis 2010 war Scheler Obermeister der Metallbauerinnung im Landkreis Delitzsch bzw. dem Nachfolgelandkreis Nordsachsen sowie von 2006 bis 2010 Kreishandwerksmeister von Delitzsch bzw. Nordsachsen.

Politische Ämter 

Scheler ist parteilos. 2015 kandidierte er als Einzelbewerber um das Amt des Oberbürgermeisters von Eilenburg und konnte sich bereits im ersten Wahlgang mit 67 Prozent der Stimmen gegen drei Mitbewerber durchsetzen. 2022 erfolgte seine Wiederwahl mit knapp 76 Prozent bei einem Gegenkandidaten. Seit 2019 ist Scheler zudem Mitglied des Kreistages Nordsachsen und gehört dort der Fraktion FWG/FDP an. Er ist ordentliches Mitglied des Vergabeausschusses und stellvertretendes Mitglied des Kreisausschusses.

Weblinks 
 Ralf Scheler auf der Seite des Kreistages Nordsachsen

Einzelnachweise 

Schlosser
Maschinenbauingenieur
Funktionär (Handwerk)
Bürgermeister (Eilenburg)
Deutscher
Geboren 1964
Mann
DDR-Bürger
Kommunalpolitiker (Landkreis Nordsachsen)